Agarwal ist der Familienname folgender Personen:

 Aarthi Agarwal († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Aditya Agarwal (* 1984), indischer Pokerspieler
 Anant Agarwal (* 1959), indisch-US-amerikanischer Informatiker
 Anil Agarwal (1947–2002), indischer Umweltaktivist
 Bina Agarwal (* 1951), indische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dhirendra Agarwal (* 1955), indischer Politiker (RJD)
 Girish Saran Agarwal (* 1946), indischer Physiker
 Hoti Lal Agarwal (* 1901), indischer Politiker (Congress)
 Jai Prakash Agarwal (* 1944), indischer Politiker
 Laxmi Agarwal (* 1990), indische Frau, Säureopfer und Aktivistin gegen Säureattentate
 Ravi Agarwal (* 1958), indischer Fotojournalist und Umweltaktivist
 Satish Chandra Agarwal (1928–1997), indischer Politiker (BJP)
 Shriman Narayan Agarwal (1912–1978), indischer Politiker (Kongresspartei)
 Sudarshan Agarwal (1931–2019), indischer Politiker

Siehe auch:
 Agraval